Хемотип — разновидности организмов (например, растений, микроорганизмов), имеющие различную способность к образованию тех или иных химических веществ, метаболитов, но по внешним признакам практически неразличимые.

Это следствие генетической вариабельности организмов, отраженное в фенотипе, прежде всего — в характерном для данного подвида количественном составе продуктов метаболизма, в различных генетически кодируемых путях ферментативных реакций, но не учитываемое при традиционной (например, ботанической) классификации, проводимой преимущественно на основании внешних признаков.

Ср. хемовар.

Хемотипы растений 
Пример растения, имеющего несколько хемотипов, практически неразличимых по внешним признакам, — . Разные его хемотипы дают эфирное масло разного состава. Так, основным компонентом тимьянового эфирного масла может быть, в частности, одно из веществ: тимол, карвакрол, линалоол, терпинеол. Существует множество хемотипов растений, которые чаще всего не различаются большинством ботаников, — до тех пор, пока не возникнет потребность в фармакологическом или технологическом исследовании химического состава различных частей растения.

 При классификации растений, склонных к формированию таких форм, их именуют следующим образом:  (по-русски — Тимьян обыкновенный, тимольный тип), или  (то есть гераниольный тип) и т. д. Ботаник может различать такие растения по запаху, так как они выделяют различные летучие ароматные вещества; но возможно также существование хемотипов, продуцирующих разные нелетучие компоненты.

Ботаника
Биологическая систематика
Ароматерапия